„Sirène” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Marine nationale:
 „Sirène” – fregata typu Marie Thérèse z lat 20. XIX wieku
 „Sirène” (Q5) – okręt podwodny typu Sirène z początku XX wieku
 „Sirène” (Q123) – okręt podwodny typu Sirène z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „Sirène” (S615) – okręt podwodny typu S, ex-brytyjski HMS „Spiteful”, w służbie francuskiej w latach 1952–1958
 „Sirène” (S651) – okręt podwodny typu Daphné z lat 60. XX wieku

Zobacz też 
 HMS „Siren” – nazwa brytyjskich okrętów
 USS „Siren” – nazwa amerykańskich okrętów

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów